

Lokalizacje

Austria 
 Hirschbach – gmina targowa w kraju związkowym Dolna Austria, w powiecie Gmünd
 Hirschbach im Mühlkreis – gmina w kraju związkowym Górna Austria, w powiecie Freistadt

Niemcy 
 Hirschbach – dzielnica Aalen
 Hirschbach – dzielnica Wertingen
 Hirschbach – gmina  w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Amberg-Sulzbach

Osoby 
 Hermann Hirschbach – niemiecki kompozytor